Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2020 war ein von der European Billiards and Snooker Association zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) veranstaltetes Junioren-Snookerturnier. Es fand vom 10. bis 14. Februar 2020 im Salgados Palace Hotel im portugiesischen Albufeira statt. Es war die 10. Ausgabe der Europameisterschaft in der Altersklasse der U21-Junioren.

Aaron Hill, der direkt zuvor erst an selber Stelle U18-Europameister geworden war, holte auch den Titel in der höheren Altersklasse. Der 19-jährige Ire besiegte im Endspiel den Engländer Hayden Staniland im Endspiel mit 5:2. Wie im Vorjahr qualifizierte sich der Turniersieger Hill damit für zwei Spielzeiten der Snooker-Profitour.

Gruppenphase 
92 Spieler aus 27 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. Sie wurden in 19 Gruppen aufgeteilt, 16 Gruppen mit je 5 und 3 mit je 4 Spielern. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden um die Platzierungen. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 57 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert, deshalb bekamen 7 Spieler in der ersten Runde ein Freilos und zogen direkt in Runde 2 ein.

Finale

Century-Breaks 
Im Verlauf des Turniers wurden 148 Breaks von 50 oder mehr Punkten erzielt. Sechs Spielern gelang es dabei, sogar eine dreistellige Punktzahl zu erreichen:

Quellen

Weblinks 
 European Snooker Championship U21 → Portugal - Albufeira 2020 (Ergebnisse)
 Snooker: EBSA - Albufeira/Portugal 2020 – YouTube-Videokanal

2020
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira